Ilha Sable - na costa sueste da província canadiana da Nova Scotia
 Cape Sable Island, uma povoação do sudoeste da Nova Escócia, Canadá
 Sable (heráldica) - esmalte heráldico
 Keri Sable - actriz pornográfica Americana
 Mercury Sable - um automóvel
 Au Sable - Região censo-designada no Estado Americano do Michigan, Condado de Iosco
 Rena Mero - lutadora mais conhecida como Sable

Desambiguação